GEJ steht für:
 Germana Esperanto-Junularo, auf deutsch Deutsche Esperanto-Jugend

gej steht für:
 Gen (Sprache) (ISO-639-3-Code), Sprache der Mina in Togo und Benin

Abkürzung